

Persone
 Albert Jarrett (1984) – ex calciatore sierraleonese
 Andrew Jarrett (1958) – ex tennista britannico
 Beaumont Jarrett (1855-1905) – calciatore inglese di ruolo difensore
 Casey Jarrett Beathard (1993) – giocatore di football americano 
 Dale Jarrett (1956) – pilota automobilistico statunitense, figlio dell'ex pilota Ned
 Grady Jarrett (1993) – giocatore di football americano statunitense
 Jaiquawn Jarrett (1989) – giocatore di football americano statunitense 
 Jeff Jarrett (1967) – wrestler e imprenditore statunitense, figlio dell'ex wrestler Jerry
 Jerry Jarrett (1942) – ex wrestler e imprenditore statunitense
 Karen Jarrett, o Karen Angle, ring name di Karen Smedley (1972) – valletta e wrestler statunitense
 Keith Jarrett (1945) – pianista, clavicembalista e compositore statunitense
 Kyshoen Jarrett (1993) – giocatore di football americano statunitense 
 Nathan Stewart-Jarrett (1985) – attore britannico
 Ned Jarrett (1932) – pilota automobilistico statunitense
 Rianna Jarrett (1994) – calciatrice irlandese
 Tony Jarrett, propr. Anthony Alexander Jarrett (1968) – ex ostacolista e velocista britannico
 Valerie Jarrett (1956) – politica e avvocato statunitense

Personaggi immaginari
 Cody Jarrett – protagonista del film del 1949 La furia umana